Miejscowości w USA:
 Caryville – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Washington
 Caryville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Campbell